Júlio César est un prénom brésilien. Il peut servir de pseudonyme à plusieurs joueurs de football :

Prénom utilisé en tant que pseudonyme 
 Júlio César (1963-), Júlio César da Silva, footballeur brésilien ;
 Júlio César (1978-), Júlio César Santos Correa, footballeur brésilien ;
 Júlio César (1979-), Júlio César Soares Espíndola, footballeur brésilien évoluant au poste de gardien de but ;
 Júlio César (1980-), Júlio César Rocha Costa, footballeur brésilien ;
 Júlio César (1982-), Júlio César Coelho de Moraes Júnior, footballeur brésilien ;
 Júlio César (1983-), Júlio César Mendes Moreira, footballeur brésilien ;
 Júlio César (1986-), Júlio César Jacobi, footballeur brésilien.

Prénom 

 Júlio César Clement Pereira Baptista dit Júlio Baptista (1981-), footballeur brésilien.
 Júlio César dos Santos dit Júlio Santos (1981-), footballeur brésilien.